The World Is Not Enough kan syfta på:

The World Is Not Enough – en James Bond-film, som på svenska heter Världen räcker inte till
The World Is Not Enough (datorspel) – ett datorspel

de:Die Welt ist nicht genug
ru:И целого мира мало (фильм)